Lippi puede referirse a los siguientes artículos:

Personas 
Lippi, apellido;
Filippino Lippi, pintor italiano del cinquecento;
Fra Filippo Lippi, pintor italiano del quattrocento;
Lorenzo Lippi, pintor y poeta italiano;
Lorenzo Lippi (poeta), poeta, humanista y hombre de letras del Renacimiento italiano;
Marcello Lippi, director técnico de fútbol italiano.

Otros 
Lippi, cadena chilena de tiendas de vestuario.